Franz Berger (ur. 1910) – niemiecki esesman
 Franz Berger (1940–2012) – austriacki zapaśnik, olimpijczyk
 Franz Berger (ur. 1958) – austriacki judoka